Chiesa della Beata Vergine del Carmine – chiesa di Ribis
Chiesa della Beata Vergine del Carmine – chiesa di Lama Mocogno
Chiesa della Beata Vergine del Carmine – chiesa di Lodi
Chiesa della Beata Vergine del Carmine – chiesa di Soragna
Chiesa della Beata Vergine del Carmine – chiesa di Udine

Pagine correlate
 Chiesa della Madonna del Carmine